Argentijnse voetbalclub
CA Central Córdoba (Rosario)
CA Central Córdoba (Santiago del Estero)